Степанчонок — прізвище.

 Степанчонок Василь Андрійович (1901—1943) — радянський льотчик-випробувач, полковник.
 Степанчонок Іван Андрійович (1918—1982) — радянський легкоатлет і тренер.

Див. також 
 Степанченко